Sid Meier’s Civilization Revolution (сокр. Civilization Revolution) — пошаговая стратегия Firaxis Games, специально разработанная для мобильных платформ и игровых консолей, входит в серию игр Civilization. Игра разработана для игровых систем седьмого поколения и портативных приставок. Планировалась версия для Wii, но позже из-за нехватки времени и человеческих ресурсов была заморожена. Отсутствие версии для PlayStation Portable разработчики также объясняют нехваткой людских ресурсов.

Мейер был переполнен энтузиазмом по поводу этой версии проекта, в официальном пресс-релизе и первом официальном ролике приводится цитата его слов: «Это игра, которую я всегда хотел создать».

Возможности 
 16 мировых цивилизаций с соответствующими лидерами
 «Упрощённая» линейка развития для быстрой игры
 Полноценная поддержка сетевой игры, с рейтингами, автоматическим подбором оппонентов и досками почёта
 Поддержка голосовых и видеоконференций
 Загружаемое дополнительное содержание и «Достижения» для Xbox 360 версии.

Сетевая игра 
Civilization Revolution поддерживает различные режимы сетевой игры, включая рейтинговые игры на четверых игроков (дуэли все против всех на четверых, дуэли один на одного, а также командные дуэли двое против двоих), в игре также предусмотрена поддержка сетевой «доски почёта» и видеоконференции.

Цивилизации

Информация в прессе 
 GameSpy (E3 2007)
 GameSpot (E3 2007)

Критика 

Игра получила премию BAFTA в области игр 2009 года в номинации Strategy.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный видеоролик на GameVideos.com
 Фанатский сайт CivUnited

Civilization
Глобальные стратегии
Компьютерные игры с трёхмерной графикой
Компьютерные игры 2008 года
Игры для PlayStation 3
Игры для Xbox 360
Игры для Nintendo DS
Игры для iOS
4X-игры
Отменённые игры для Wii
Компьютерные игры — лауреаты премии BAFTA Games
Компьютерные игры, разработанные в США